Христо Николов:
*  (род. 1939) — болгарский футболист.
  (род. 1980) — болгарский футболист.
  (род. 1985) — болгарский баскетболист.
 Николов, Христо — болгарский фигурист.